Giorgio Gambin – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luke Gambin – calciatore inglese naturalizzato maltese